Dreissena är ett släkte av musslor som beskrevs av van Beneden 1835. Dreissena ingår i familjen Dreissenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Dreissena